Příjmení Brunclík nosí více významných osobností:

 Alfred Brunclík (* 1950) – český manažer a bývalý generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Bedřich Brunclík (* 1946) – bývalý československý hokejový útočník (centr)
 Bohumír Brunclík (1915–1975) – pracovník Filmového studia Barrandov
 David Brunclík (* 1985) – český fotbalový záložník
 Josef Brunclík (1850 - 1929) - český učitel a kartograf
 Pavel Brunclík (* 1950) – český fotograf
 Stanislav Brunclík (* 1972) – český televizní moderátor a scenárista